Die Eerste Divisie 1960/61 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1961 und endete am 1. Juni 1961. An ihr nahmen insgesamt 36 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Eredivisie auf. Der Sieger zwischen den beiden Zweitplatzierten spielte gegen den 16. der Eredivisie um den Aufstieg. Die jeweils Tabellenletzten mussten direkt in die Tweede Divisie absteigen. Die beiden Vorletzten spielten zunächst gegeneinander. Der Verlierer spielte anschließend gegen den Dritten der Tweede Divisie um den Klassenverbleib.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine

Eerste Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Eerste Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Play-off Aufstieg 
Zunächst spielten die beiden Zweitplatzierten gegeneinander um den Gesamtdritten. Anschließend traf der 16. der Eredivisie auf den 3. der Eersten Divisie.

|}
DHC Delft wechselte in die Gruppe A für die folgende Saison.

|}
De Volewijckers spielte in der Saison 1961/62 in der Eredivisie. VV Elinkwijk stieg somit in die Eerste Divisie ab.

Play-off Abstieg 
Die beiden Vorletzten traten zunächst gegeneinander an. Der Verlierer spielte anschließend gegen den Dritten der Tweede Divisie um den Klassenverbleib.

|}

RKVV Wilhelmina stieg aufgrund der zwei Siege in die Eerste Divisie auf.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1960/61